Antonio Luisi – calciatore lussemburghese
 Carlo Luisi – ex calciatore italiano
 Edwin Luisi – attore brasiliano
 Fabio Luisi – direttore d'orchestra italiano
 Gianluca Luisi – pianista italiano
 Jim Luisi – cestista e attore statunitense
 Luciano Luisi – poeta, scrittore e giornalista italiano
 Pier Luigi Luisi – chimico e accademico italiano